Przegląd Wiadomości Agencyjnych
 Archieparchia przemysko-warszawska
 Port lotniczy Wiley Post

 The Professional Windsurfers Association (PWA)
 Progressive web app (PWA) – aplikacja mobilna uruchamiana tak jak zwykła strona internetowa, ale umożliwiająca stworzenie wrażenia działania jak natywna aplikacja mobilna (lub aplikacja desktopowa).